Nüttgens ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Nüttgens (1866–1951), deutscher Historien- und Kirchenmaler der Düsseldorfer Schule
 Markus Nüttgens (* 1963), deutscher Wirtschaftsinformatiker
 Theodor Nüttgens (1875–1956), deutscher Historien- und Kirchenmaler der Düsseldorfer Schule

Siehe auch:
 Nuttgens